Fisher kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert K. Fisher, ornitolog (far till zoologen Walter Kenrick Fisher)
 Brian L. Fisher
 Beryl Stranack Fisher
 Elmon McLean Fisher
 Robert N. Fisher
 Timothy H. Fisher
 Walter Kenrick Fisher (1878–1953), amerikansk zoolog (son till ornitologen Albert K. Fisher)

Robotskapade auktorsförkortningar